Überdorf ist der Name folgender Orte:

 Überdorf (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen
 Überdorf (Urbach), Ortsteil der Gemeinde Urbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz